Frank Smith peut désigner : 

 Frank Smith (1857-1942), un zoologiste américain ; 
 Frank Smith (né en 1968), un producteur de radio et auteur de poésie ;
politiciens
 Frank Smith (1822-1901), un homme politique du Canada ;
 Frank L. Smith / Frank Smith (1867-1950), un homme politique de l'Illinois (États-Unis) ;
 Frank Smith (1942-), un homme politique du Montana (États-Unis) ;
 Frank Owens Smith / Frank Smith (1859-1924), un homme politique du Maryland (États-Unis) ;
 Frank E. Smith / Frank Smith (1918-1997), un homme politique du Mississippi (États-Unis).